Ваймицы — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на берегу реки Великая (у её дельты), в 17 км к северо-западу от центра города Пскова и в 8 км к северо-западу от Неёлово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района